Марія Федорівна, до переходу в православ'я — Софія-Марія-Доротея-Августа-Луїза Вюртемберзька (; , Штеттін — , Павловськ) — принцеса Вюртемберзького двору, імператриця-консорт Російської імперії (друга дружина імператора Павла I). Мати імператорів Олександра I та Миколи I.

Біографія 
Народилася в 1759 році в Штеттині, де її батько служив комендантом. Дитинство провела у родичів у Франції. Її батько Фрідріх Ойген Вюртемберзький тільки в старості став герцогом Вюртемберзьким. Її основним кредо було: «нехорошо, по многим причинам, чтобы женщина приобретала слишком обширные познания. Воспитывать в добрых нравах детей, вести хозяйство, иметь наблюдение за прислугой, блюсти в расходах бережливость — вот в чём должно состоять её учение и философия». Цю філософію жінок вона сповідувала все життя.

У 1776 році, коли перша дружина великого князя Павла Петровича (сина Катерини II) померла, прусський король Фрідріх Другий влаштував її шлюб з цесаревичем Павлом, який приїхав познайомитися з нею в Берлін. Для цього вона розірвала заручини з Людвігом Гессенським.

Вступивши в шлюб з імператором, ледь не кожного року народжувала дітей.

Діти 
 Олександр I (1777–1825), російський імператор.
 Костянтин Павлович (1779–1831)
 Олександра Павлівна (1783–1801)
 Олена Павлівна (1784–1803)
 Марія Павлівна (1786–1859)
 Катерина Павлівна (1788–1819)
 Ольга Павлівна (1792–1795)
 Анна Павлівна (1795–1865)
 Микола I (1796–1855), російський імператор
 Михайло Павлович (1798–1849)

Галерея

Нагороди 
  1 ст.

Родовід

Примітки

Література 
 Шумигорский Е. С. Императрица Мария Феодоровна (1759—1828): Ея биография. Том первый. [Единственный]. Спб., 1892 

Вюртемберзький дім
Павло I
Романови
Уродженці Щецина
Персоналії:Павловськ (Санкт-Петербург)
Поховані в Петропавлівському соборі
Кавалери ордена Святої Катерини 1 ступеня
Люди, на честь яких названі населені пункти
Люди, на честь яких названі об'єкти
Імператриці
Консортки
Дами ордена Королеви Марії Луїзи